Дмитриевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Кошехабльского района Республики Адыгея Российской Федерации

Административный центр — посёлок Дружба.

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года, из 3768 чел., проживающих в сельском поселении, 3756 чел. указали свою национальность:

Примечания

Ссылки 
 Кошехабльский район > Дмитриевское сельское поселение
 

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Кошехабльского района